

Langue 
 Le turi est une langue austroasiatique parlée en Inde.

Patronyme 
Turi est un nom de famille notamment porté par : (ordre alphabétique)
 Johan Turi (1854–1936), un écrivain suédois ;
 Joseph-G. Turi (1938- ), un professeur, un juriste et un avocat québécois ;
 Mathieu Turi (1987-), réalisateur et scénariste français.

Toponyme 

 Turi, une commune italienne de la province de Bari dans les Pouilles ;
 Türi, une ville estonienne située dans la région administrative du Järvamaa ;
 Turi, une ville kenyanne située dans la région administrative de Nakuru.

Œuvres de fiction 
 Turi et Tolk, série de bande dessinée, de Dieter Kalenbach.

Autres 
 Turi, start-up basée à Seattle, aux États-Unis dont la spécialité est l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (machine learning).